Colore – percezione visiva delle varie radiazioni elettromagnetiche comprese nel cosiddetto spettro visibile
 Colore – in araldica, termine utilizzato per indicare il rosso, l'azzurro, il verde, il nero ed il porpora
 Colore – nella teoria musicale medievale, termine usato in vari sensi diversi, riferiti alla notazione e alla durata delle note, all'ornamentazione e alla qualità della musica cromatica
 Colore – caratteristica dei funghi

Pagine correlate 
 Colori (disambigua)